Hegemony (computerspelserie) - spelserie uitgegeven in de periode 2010-2015
 Hegemony Gold: Wars of Ancient Greece
 Hegemony Rome: The Rise of Caesar
 Hegemony III: Clash of the Ancients

Zie ook
 Hegemonie